Ксамонтарю́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на схід від Парижа, 115 км на південь від Меца, 16 км на схід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 59 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 150,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ксамонтарю на сайті французького Національного інституту географії
 Ксамонтарю на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ксамонтарю на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ксамонтарю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ксамонтарю на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези